Оба́бок черне́ющий (, ранее — ) — гриб рода  семейства . 
Научные синонимы:
 
 
 
 
 
 
и др. 
Русские синонимы:
 Обабок ша́хматный

Описание 
Шляпка полушаровидная, затем подушковидная с тупым краем, диаметром 5—15 см. Кожица сухая, гладкая или войлочная, часто растрескивается, жёлто-коричневого цвета.

Мякоть светло-жёлтая, мягкая, на срезе становится винно-красной или фиолетово-коричневой, затем чернеет.

Трубчатый слой выемчатый или узкоприросший, толщиной 1,5—2,5 см, лимонно-жёлтый. Поры мелкие, угловато-округлые, при нажатии окрашиваются в лилово-коричневый цвет.

Ножка высотой 5—12 см и толщиной до 1—3 см, цилиндрическая или булавовидно-утолщённая внизу, желтоватая, с охристо-жёлтыми чешуйками, у основания приобретающими форму сеточки.

Споровый порошок оливково-жёлтый, споры 15х6 мкм, веретеновидные.

Экология и распространение 
Образует микоризу с дубом и буком, встречается в тёплых районах Европы. В России известен на Кавказе. Плодоносит одиночно или группами.

Сезон: июнь — сентябрь.

Сходные виды 
Съедобные:
 Другие подберёзовики

Несъедобные:

Пищевые качества 
Съедобный гриб, употребляется в свежеприготовленном, сушёном и маринованном виде. При сушке чернеет.

Литература

Ссылки 
  Таксономия на сайте www.mycobank.org

Обабок
Съедобные грибы
Грибы Европы
Неморальные грибы